De Beker van Burkina Faso (Coupe du Faso) is het Burkinees voetbalbekertoernooi dat wordt georganiseerd door de Fédération Burkinabé de Foot-Ball. Het toernooi ging in 1961 van start en wordt volgens het knock-outsysteem gespeeld.

Finales

Burkina Faso
Burkinese voetbalcompetitie